Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wystartował po raz pierwszy na letnich IO w 1952 roku na igrzyskach w Helsinkach i od tamtej pory reprezentacja ZSRR wystartowała na wszystkich igrzyskach do 1988 roku (oprócz igrzysk w Los Angeles w 1984 r.). Najwięcej złotych medali (80) oraz medali w ogóle (195) zdobyła w 1980 roku na igrzyskach w Moskwie. Jedynymi dyscyplinami sportowymi, w których ZSRR brało udział, a nie zdobyło medalu były: pływanie synchroniczne, tenis stołowy i tenis ziemny.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był organizatorem Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980).

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!